

Architettura 
 Cuba bizantina – tipo di architettura ecclesiastica di rito ortodosso
 Palazzo della Cuba, o semplicemente Cuba – architettura di Palermo di epoca normanna, ubicata nell'omonimo quartiere (esistono anche la Cuba soprana e la Cubula)

Cinema 
 Cuba – film del 1979 diretto da Richard Lester

Geografia 
 Cuba – Stato americano

 Italia
 Cuba – quartiere di Palermo 

Portogallo
 Cuba – comune del distretto di Beja

Stati Uniti d'America
 Cuba – città della Contea di Sumter, Alabama 
 Cuba – città della Contea di Fulton, Illinois
 Cuba – città della Contea di Republic, Kansas 
 Cuba – città della Contea di Crawford, Missouri 
 Cuba – città della Contea di Allegany, New York 
 Cuba – città della Contea di Sandoval, Nuovo Messico

Mitologia 
 Cuba – dea della Mitologia romana

Musica 
 Cuba/Extraterrestre – singolo di Eugenio Finardi del 1978
 Cuba – singolo dei Gibson Brothers del 1979